Lévai est un nom de famille hongrois, retranscrit en France sous la forme Levaï.

 .
 Ivan Levaï (né en 1937), journaliste de presse écrite, de radio et de télévision.